Лясоцкий — польская () и белорусская фамилия. Лясоцкие — древний шляхетский польский род.

Известные носители 
Александр Лясоцкий (1925?—1942) — герой Великой Отечественной войны, член Людиновской подпольной комсомольской группы, кавалер ордена Ленина (посмертно)

И. Е. Лясоцкий (1892—1953) — известный томский краевед, историк и библиотечный работник, автор книг «Записки старого томича», «Прошлое Томска в названиях его улиц, построек и окрестностей», «Вячеслав Яковлевич Шишков в Томске (По воспоминаниям и документам)».

Юзеф Лясоцкий (; 1861—1931) — польский военный деятель, участник советско-польской войны (1919—1921)

Юзеф Кароль Лясоцкий (; 1907—1996) — польский композитор и педагог, ректор Музыкальной академии во Вроцлаве (1953—1957)

Изабелла Лясоцкая (1764—1852) — жена Михаила Клеофаса Огинского, автора знаменитого «Полонеза Огинского»